Afton, auch Afton Water, ist der Name eines Flüsschens in der schottischen Grafschaft Ayrshire. Bekannt ist das Gewässer vor allem durch das Gedicht Sweet Afton von Robert Burns, der aus dieser Gegend stammte. Gekoppelt mit einer älteren schottischen Melodie wurde das Gedicht zu einem gleichfalls weitverbreiteten Volkslied (in diesem Fall oft unter dem Titel Flow Gently, Sweet Afton, nach den ersten Worten des Textes).

Durch die Popularität von Gedicht und Lied bedingt, wurde der Name Afton konnotiert mit „heimatlicher Idylle“ und auf diese Weise zum beliebten Toponym neu gegründeter Siedlungen in den Vereinigten Staaten. Dazu zählen

 Afton (Delaware), im New Castle County
 Afton (Georgia), im Dawson County
 Afton (Iowa), im Union County
 Afton (Glenn County, Kalifornien)
 Afton (San Bernardino County, Kalifornien)
 Afton (Louisiana), im Madison Parish
 Afton (Michigan), im Cheboygan County
 Afton (Minnesota), im Washington County
 Afton (Nevada), im Elko County – nicht mehr existent
 Afton (New Jersey), im Morris County
 Afton (New Mexico), im Doña Ana County
 Afton (New York), im Chenango County
 Afton (North Carolina), im Warren County
 Afton (Ohio), im Clermont County
 Afton (Oklahoma), im Ottawa County
 Afton (Tennessee), im Greene County
 Afton (Texas), im Dickens County
 Afton (Chesterfield County, Virginia)
 Afton (Nelson County, Virginia)
 Afton (West Virginia), im Preston County
 Afton (Wisconsin), im Rock County
 Afton (Wyoming), im Lincoln County
 Afton Center, im DeKalb County, Illinois
 Afton Division, im Lincoln County, Wyoming – Census designated place
 Afton Hills, Stadtteil von Danville, Virginia
 Afton Junction, im Union County, Iowa – nicht mehr existent
 Afton Oaks, im East Baton Rouge Parish, Louisiana
 Afton-Fairland Division, im Ottawa County, Oklahoma – Census designated place

in Neuseeland:
 Glen Afton

Parks:
 Afton - Bolles Flourmill Wayside, Park im Washington County, Minnesota
 Afton Landing Recreation Area, Park im Wagoner County, Oklahoma
 Afton Park, Park in Portsmouth, Virginia
 Afton Square, Park in Portsmouth, Virginia
 Afton State Park, Park im Washington County, Minnesota

Sonstiges:
 Afton Creek, Fließgewässer im Sedgwick County, Kansas
 Afton Run, Fließgewässer im Cabarrus County, North Carolina
 Afton Lake (Minnesota), See im Cook County
 Afton Lake (New York), See im Chenango County
 Afton Creek Mine, Mine im Lincoln County, Wyoming

Siehe auch:
 Afton Lake
 Afton Township